Die American League Division Series 2020 (ALDS) im Baseball fanden zwischen dem 5. und dem 9. Oktober 2020 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2020. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2020 gegeneinander antraten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die vier Sieger der Wildcard-Games teilnahmen. Die Serie wurde im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 galt as Heimteam. Trotzdem fanden alle Spiele aufgrund der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen auf neutralen Spielfelder.

Die Paarungen lauteten:

 (1) Tampa Bay Rays (East Division Champion, 40–20) gegen (5) New York Yankees (2. AL East, 33–27)
 (2) Oakland Athletics (West Division Champion, 36–24) gegen (6) Houston Astros (2. AL West, 29–31)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2020, ALWC 2020, NLWC 2020, NLDS 2020, ALCS 2020, NLCS 2020, World Series 2020

Die Postseason 2020 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Tampa Bay Rays gegen New York Yankees

Oakland Athletics gegen Houston Astros

Houston Astros gegen Tampa Bay Rays

Spiel 1 
5. Oktober 2020, 17:07 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 2 
6. Oktober 2020, 17:10 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 3 
7. Oktober 2020, 16:10 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 4 
8. Oktober 2020, 16:10 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 5 
9. Oktober 2020, 16:10 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Oakland Athletics gegen Houston Astros

Spiel 1 
5. Oktober 2020, 13:07 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
6. Oktober 2020, 13:37 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
7. Oktober 2020, 12:35 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 4 
8. Oktober 2020, 12:35 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Einzelnachweise 

2020
Baseball 2020
Houston Astros
New York Yankees
Oakland Athletics
Tampa Bay Rays
Sportveranstaltung in San Diego
Sportveranstaltung in Los Angeles